SMS „Fuchs” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez niemieckie okręty:
 SMS „Fuchs” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Jäger z lat 60. XIX wieku
 SMS „Fuchs” – niemiecki tender i szkolny okręt artyleryjski z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich